Lange se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jakob Emanuel Lange
 Johan Martin Christian Lange
 Morten Lange
 Otto Ludwig Lange
 Peter James de Lange